Sacksofsky ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Sacksofsky (1901–1983), deutscher Polizeipräsident
 Ute Sacksofsky (* 1960), deutsche Rechtswissenschaftlerin, Vizepräsidentin am Staatsgerichtshof des Landes Hessen